Менгони () — итальянская фамилия.

Известные носители 
Андреа Менгони (род. 1983) — итальянский футболист

Джузеппе Менгони (1829—1877) — итальянский архитектор

Марко Менгони (род. 1988) — итальянский автор-исполнитель.